Wernher steht für:

 ein Name bzw. Vorname, siehe Werner #Vorname Wernher

Wernher ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Wernher (1809–1883), deutscher Chirurg, Pathologe und Hochschullehrer
 Ernst Wernher (1837–1909), deutscher Kaufmann, Bürgermeister und hessischer Abgeordneter
 Johann Wilhelm Wernher (1767–1827), Regierungsrat, Maire, Advokat, Geheimer Staatsrat, Gerichtspräsident und Winzer

 Julius Wernher (1850–1912), Diamantenhändler und Kunstsammler
 Philipp Wilhelm Wernher (1802–1887), hessischer liberaler Politiker
 Wilhelm Wernher (1826–1906), Landtagsabgeordneter im Großherzogtum Hessen
sowie der Name von:
 Bruder Wernher, mittelhochdeutscher Spruchdichter
 Wernher der Schweizer, mittelhochdeutscher Bearbeiter

Siehe auch:
 Werner
 Wernhard